Der Dreiband-Weltcup 1989/1 war das 1. Weltcupturnier im vierten Jahr des Dreiband-Weltcups. Es fand vom 10. bis zum 12. November 1989 in dieser Disziplin des Karambolagebillards im Stadtteil Deurne in Antwerpen statt.

Geschichte 
Das Weltcup-Turnier in Antwerpen startete mit einer großen Überraschung. Der mit einer BWA-Wildcard gestartete Italiener Marco Zanetti schaltete in der ersten Runde den amtierenden Weltmeister Torbjörn Blomdahl glatt in drei Sätzen mit dem hervorragenden Durchschnitt (GD) von 2,500 aus. Im Viertelfinale strauchelte der junge talentierte Italiener aber dann an dem belgischen Routinier Raymond Steylaerts mit 0:3 Sätzen. Weitere Favoriten mussten in dieser Runde die Segel streichen. Ceulemans, Kobayashi und Komori schieden gegen Bitalis, Dielis und van Bracht aus. Für Richard Bitalis war es nach sehr vielen Anläufen der erste Sieg gegen den Belgier. Bitalis spielte das Turnier seines Lebens und gewann das Weltcup-Turnier das im Finale erstmals auf vier Gewinnsätze gespielt wurde. Die Vergabe der Weltranglisten Punkte wurde ab diesem Turnier auch neu geregelt. Der Japaner Yoshihiko Mano und der Niederländer Rini van Bracht haben sich in Spa für die Setzliste 1989 qualifiziert. 

Das exakte Preisgeld war aus den Unterlagen nicht zu ermitteln. Es betrug aber wie bei allen BWA-Weltcup Turnieren mindestens 100.000 DM.

BWA Profis und Ausrichterplätze 

BWA Profis:
  Torbjörn Blomdahl
  Nobuaki Kobayashi
  Raymond Ceulemans
  Junichi Komori
  Dieter Müller
  Ludo Dielis
  Richard Bitalis
  Francis Connesson
  Rini van Bracht
  Marco Zanetti
  Allen Gilbert
  Yoshihiko Mano

Ausrichterplätze:
  Raymond Steylaerts
  Paul Stroobants
  Willy Gijsels
  Jozef Gijsels

Modus 
Gespielt wurde das Turnier mit 16 Teilnehmern. Das ganze Turnier wurde im K.O.-System auf drei Gewinnsätze à 15 Points gespielt.
Die ersten vier der Weltrangliste (in diesem Fall Torbjörn Blomdahl, Raymond Ceulemans Jun’ichi Komori und Nobuaki Kobayashi) waren für das Achtelfinale gesetzt.
Wurde ein Satz bei 15 Punkten von Spieler Eins beendet Punkten beendet, so hatte Spieler Zwei keinen Nachstoß.

Abschlusstabelle

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Einzelnachweise 

1989 1
Karambolageveranstaltung 1989
Billardturnier in Antwerpen